Blodforgiftning kan henvise til to forskellige medicinske tilstande:
 Lymphangitis – en lokal infektion i lymfekarrene.
 Sepsis – en alvorlig infektion i blodbanen.